Linx ist die Bezeichnung für:

 einen Stadtteil der Stadt Rheinau im Ortenaukreis, Baden-Württemberg, siehe Linx (Rheinau)
 ein schwedisch-norwegisches Eisenbahnverkehrsunternehmen, siehe Linx (Unternehmen)
 eine britische Band; siehe Linx (Band)

LinX steht für:
 eine graphische Oberfläche für das Programm LINPACK
 Soko LinX des LKA Sachsen

LINX ist die Abkürzung für:
 London Internet Exchange

Linx ist der Familienname folgender Personen:
 David Linx (* 1965), belgischer Jazz-Sänger

Siehe auch:
 Link
 Links
 Lynx

Abkürzung